In 1964 werd de 27ste editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie, in deze tijd heette de competitie nog Eerste Groep A. De competitie werd gespeeld van 27 maart tot 22 november. Dinamo Tbilisi werd kampioen, maar moest hiervoor eerst een play-off spelen tegen Torpedo Moskou dat evenveel punten telde. Het was de eerste keer dat een team van buiten Moskou of Kiev de titel won.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Play-off

Titel

Degradatie

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Sovjet Top Liga
Competitievoetbal 1963/64